Příjmení Ståhlberg nebo Stahlberg má více nositelů:

 Gideon Ståhlberg (1908 – 1967), švédský velmistr
 Kaarlo Juho Ståhlberg (1865 – 1952), prezident Finska v letech 1919–1925
 Karl Emil Ståhlberg (1862 – 1919), finský fotograf
 Reijo Ståhlberg (1952), finský atlet soutěžící ve vrhu koulí